Hoffeld steht für:

 Hoffeld (Eifel), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Hoffeld (Holstein), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hoffeld (Bruck in der Oberpfalz), Ortsteil des Marktes Bruck in der Oberpfalz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hoffeld (Königheim), Weiler der Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hoffeld (Murrhardt), Ortsteil der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hoffeld (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Hoffeld (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Hoffeld (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortschaft der Gemeinde Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hoffeld SG, Ortschaft der Gemeinde Neckertal im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Hoffeld (Hohenfelde), Ortsteil der Gemeinde Hohenfelde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Hofeld
 Hoffelde